На этой странице перечислены победители и номинанты премии BAFTA за лучший документальный фильм (), ранее известной как Премия Роберта Флаэрти за лучший документальный фильм (), за каждый год.

История
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) — британская организация, которая проводит ежегодные церемонии вручения наград в области кино, телевидения, детского кино и телевидения, а также интерактивных медиа. Театрально-документальная премия вручалась Академией в период с 1948 по 1990 год. С 1990 по 2012 год документальные фильмы продолжали награждение в премии Британской Академии в области телевидения и имеют право на участие во всех соответствующих категориях в области кино. В 2012 году Академия повторно ввела эту категорию в знак признания количества высококачественных театральных документальных фильмов, ежегодно выходящих в кинотеатрах Великобритании.

Победители и номинанты

1940е

1950е

1960е

1970е

1980е

1990е

2010е

2020е

См. также
 Премия «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм
 Премия «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший документальный фильм

Примечания

Ссылки
 BAFTA official site

Документальный фильм